Маргегай  () — община в Албании, расположенная на севере страны и северо-западе округа Тропоя.

Община занимает территорию 269,4 км² и относится к области Кукес. На севере граничит с Черногорией, на западе — с округом Шкодер.

Название Маргегай происходит от племени, которое жило в этой местности.

В состав общины входит 10 деревень:
 Dragobia
 Valbona
 Rragami
 Çeremi
 Bradoshnica
 Margegaj
 Koçanaj
 Shoshani
 Paqeja
 Fushë-Lumi.

Персоналии 
 Хаджи Зека (1832—1902) — деятель национально-освободительного движения Албании.

Ссылки 
 Ассоциация муниципалитетов Албании

Общины Албании